Die Liste der estnischen Meister im Schach enthält die Sieger aller estnischen Einzelmeisterschaften.

Allgemeines 

Die erste inoffizielle estnische Meisterschaft wurde 1903 als Meisterschaft des zum russischen Kaiserreich gehörigen Gouvernements Estland in Reval ausgetragen. Insgesamt wurde die Meisterschaft des Gouvernements Estland bis 1910 sechsmal ausgespielt. Nach der estnischen Unabhängigkeit 1918 wurde die Meisterschaft zunächst unregelmäßig (von 1923 bis 1932 fanden insgesamt vier Meisterschaften statt), von 1932 bis 1937 jährlich und erneut 1939 veranstaltet. Nach der Annexion durch die Sowjetunion und der Besetzung durch das deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg wurde der Wettbewerb von 1941 bis 1944 als Meisterschaft des zum Reichskommissariat Ostland gehörigen Generalbezirks Estland und von 1945 bis 1990 als Meisterschaft der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik (ESSR) ausgetragen. Seit 1991 ist Estland wieder unabhängig. Rekordmeister iat Kaido Külaots mit neun Titel, die Meisterschaft der ESSR gewann Iivo Nei mit acht Titeln am häufigsten.

Die Meisterschaft der Frauen wurde erstmals 1945 ausgetragen und findet seit 1948 jährlich statt. Rekordmeisterin ist Salme Rotaare, die die Frauenmeisterschaft der ESSR fünfzehnmal gewann; die Frauenmeisterschaft des unabhängigen Estlands gewann Monika Tsõganova mit neun Titeln am häufigsten.

Gewinner der inoffiziellen Meisterschaften des Gouvernements Estland 1903 bis 1910

Estnische Meister während der Unabhängigkeit zwischen den Weltkriegen

Meister des Generalbezirks Estland 1941 bis 1944

Meister der ESSR 1945 bis 1990

Estnische Meister seit der erneuten Unabhängigkeit 1991

Frauenmeisterinnen der ESSR 1945 bis 1990

Estnische Frauenmeisterinnen seit der Unabhängigkeit 1991

Weblinks 
 Übersicht estnischer Meister beim estnischen Schachverband Eesti Maleliit (bis 2014, estnisch)
 Übersicht estnischer Meisterinnen beim estnischen Schachverband Eesti Maleliit (bis 2014, estnisch)

Einzelnachweise 

Estnischer Meister
!Meister
Estnischer Meister im Schach
Schachmeister Estland